Desno Sredičko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lasinja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 228 stanovnika te 78 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji